Doris Walch-Paul (* 1941) ist Professorin für Germanistik an der Universität Bonn. Ihr Mann, Wolfgang Paul, war ein deutscher Physiker, der 1989 den Nobelpreis erhielt.

Einzelnachweise 

Hochschullehrer (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn)
Geboren 1941
Frau
Autor
Deutscher